Louran ist der Name von:

 Hermine Louran, früherer Name der Schriftstellerin Hermine Schneider, siehe Hermine Schneider (Schriftstellerin)
 Hugo Louran, (1865–1931), Vizeadmiral der Kaiserlichen Marine